Rock 'n' Roll Animal () — первый концертный альбом американского музыканта Лу Рида, выпущенный в феврале 1974 года на лейбле RCA. Пластинка была записана 21 декабря 1973 года во время концерта Рида в  в Манхэттене, Нью-Йорк.

Список композиций 
Все песни были написаны Лу Ридом, за исключением отмеченных.

Участники записи 
 Лу Рид — вокал
 Дик Вагнер — гитара
 Рэй Колкорд — клавишные
 Пентти Глан — барабаны
 Пракаш Джон — бас-гитара
 Стив Хантер — гитара

Примечания

Ссылки 

Концертные альбомы 1974 года
Концертные альбомы Лу Рида
Альбомы, спродюсированные Лу Ридом
Концертные альбомы RCA Records